Буллит (от  — пуля):
 Маркер списка (буллет, буллит) — типографский знак.
 Буллит — штрафной бросок в хоккее с шайбой (также — в хоккее на траве).
 «Буллит» () — американский фильм Питера Йетса 1968 года.
 «Буллит» — марка напитков.
 Буллит, Уильям (1891—1967) — американский государственный деятель, первый посол США в СССР.
 Буллит — административно-территориальный округ в штате Кентукки, США.
 Буллит (в нефтяной промышленности) — горизонтальная ёмкость предварительного сброса пластовой воды.